Amaya může být:

 Amaya – webový klient pro platformy Linux, Windows a Mac OS X, který pracuje jako prohlížeč a současně jako autorský nástroj

příjmení
 Carmen Amaya (1918–1963) – španělská tanečnice flamenca romského původu
 Mario Amaya (1933–1986) – americký umělecký kritik

pseudonym
 Maja Keucová (* 1992) – slovinská zpěvačka vystupující jako AMAYA